Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue de la Cigogne :

Belgique 
 Rue de la Cigogne à Bruxelles
 Avenue de la Cigogne à Wavre

France 
 Avenue de la Cigogne à Cabourg
 Rue de la Cigogne à Colmar
 Rue de la Cigogne à Orléans
 Rue de la Cigogne du Mont à Rouen
 Rue de la Cigogne  à Rouen

Cigogne Rue